Gdy naród do boju () — польская революционная песня, ставшая известной среди народовольцев и социалистов в XIX веке. Стихотворение под названием Szlachta w roku 1831 (), ставшее основой для песни, написал в 1835 году Густав Эренберг, а впервые оно было опубликовано в 1848 году в сборнике Dźwięki minionych lat. В том же году песню стали исполнять на музыку арии из оперы «Дон Жуан» Вольфганга Амадея Моцарта (в том числе и в вариации B-dur № 2 авторства Фредерика Шопена).

Песня пользовалась известностью среди польских крестьян и рабочих XIX века, став своеобразным крестьянским гимном, направленным против польских магнатов, которые бездействовали во время восстания 1830 года (в песне, в частности, упоминается о битве под Сточеком). Песня была гимном Армии людовой и Объединенной крестьянской партии Польши в период Польской Народной Республики), а с 1993 года является гимном партии «Самооборона Республики Польша».

Русская версия песни «Нас давит, товарищи, власть капитала...» с призывами к борьбе против капиталистов (без упоминания национальностей) появилась в 1905 году и стала популярной среди баррикадников Москвы; позднее на эту музыку были написаны ещё несколько революционных песен, в том числе и «Вперед, краснофлотцы!».

Текст

Примечания 

Песни Польши
Песни на польском языке
Восстание 1830 года
Революционные песни